HMS Tordön har två fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Tordön (1865), monitor sjösatt år 1865.
HMS Tordön (P165), patrullbåt sjösatt år 1981.

Se även 
 Thordön